Авиэль () — мошав, расположенный в Хайфском округе Израиля. Мошав расположен на высоте 56 метров над уровнем моря, в шести километрах северо-востоку от мошава Биньямина и административно входит в региональный совет Алона.

Создание 
Мошав был основан активистами движения Херут в 1949 году на территории бывшей арабской деревни Синдиана, занятой в ходе войны за независимость. Его площадь составляет около 3000 гектаров.

Мошав был назван в честь Израиля Эпштейна (псевдоним "Авиэль"), посланника Эцель в Риме, который был убит 28 декабря 1946 года при попытке к бегству из итальянской тюрьмы.

Население

Примечания 

Мошавы
Региональный совет Алона